Fernand Sabatté (1874-1940), peintre français ;
 Lionel Sabatté (né en 1975), artiste contemporain, peintre, sculpteur et dessinateur français.